Вивьен Элизабет Кардон (; род. 14 апреля 1993) — американская актриса. Наиболее известна по роли Дилии Браун в сериале «Любовь вдовца».

Ранняя жизнь 
Родилась в , в Лонг-Айленде, в штате Нью-Йорк. Её отец является строителем, а её мать — домохозяйкой. Является вторым старшим ребёнком из четырёх детей. Старшая сестра Оливия также является актрисой. Имеет младшего брата Далласа и младшую сестру Лидию. Была названа в честь Вивьен Ли, любимой актрисы её матери.

Карьера 
Начала свою профессиональную актёрскую карьеру в возрасте 3 месяцев, снимаясь в рекламе таких брендов, как Pizza Hut , Sears, Pillsbury Company,  и Prudential. Дебютировала в кино, снявшись в оскароносном фильме «Игры разума». Наиболее известной ролью актрисы является роль Дилии Браун в сериале «Любовь вдовца». Снималась там в течение четырёх сезонов, пока шоу не было закрыто в мае 2006 года. За данную роль она была номинирована на премию «Молодой актёр» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Снялась в фильме «», вышедшего в прокат в 2008 году. В нём она сыграла 12-летнюю девочку, которая должна была справиться от последствий потери своей матери в результате автокатастрофы. Ещё в фильме снялись такие актёры, как Питер Койоти и Джейсон Лондон. Также в этом фильме свою последнюю роль сыграл Питер Бойл. В 2010 году снялась в одном из эпизодов сериала «Закон и порядок: Преступное намерение».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Вивьен Кардон на filmbug
 Официальный сайт

Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Дети-актёры США